Els 800 metres lliures masculí es va celebrar el 4 i 5 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:30.
 Finalistes

Final 

La final es va disputar a les 18:58.

Referències 

800 metres lliures masculi